Žemaitkiemis ist eine litauische Ortsbezeichnung:

Bezirk Alytus:
 Žemaitkiemis (Lazdijai), Dorf in der Rajongemeinde Lazdijai
Bezirk Kaunas:
 Žemaitkiemis (Babtai), Dorf im Amtsbezirk Babtei, Rajongemeinde Kaunas
 Žemaitkiemis (Domeikava), Dorf im Amtsbezirk Domeikava, Rajongemeinde Kaunas
 Žemaitkiemis (Užliedžiai), Dorf im Amtsbezirk Užliedžiai, Rajongemeinde Kaunas
 Žemaitkiemis (Prienai), Dorf in der Rajongemeinde Prienai
Bezirk Klaipėda:
 Žemaitkiemis (Saugos), Dorf im Amtsbezirk Saugos, Rajongemeinde Šilutė (Szameitkehmen, Kreis Heydekrug, Ostpreußen/Memelland)
 Žemaitkiemis (Usėnai), Dorf im Amtsbezirk Usėnai, Rajongemeinde Šilutė (Szameitkehmen, Kreis Tilsit/Pogegen, Ostpreußen/Memelland)
Bezirk Marijampolė:
 Žemaitkiemis (Birštonas), Dorf in der Gemeinde Birštonas
Bezirk Vilnius:
 Žemaitkiemis (Ukmergė), Städtchen und Dorf in der Rajongemeinde Ukmergė

Sonstiges:
 Žemaitkiemis (Pilkalnio apskritis), litauischer Name von Szameitkehmen/Schameitkehmen, 1938 bis 1946 Lindenhaus, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Bolotnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland